Александр Ви́люманис (Aleksandrs Viļumanis):
 Вилюманис, Александр (1910—1980) — латышский оперный певец и педагог.
  (род. 1942) — латышский дирижёр.